Most Bolesława Chrobrego w Poznaniu
 Most Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

Upamiętnienie Bolesława I Chrobrego